Assiri – antica civiltà del Medio Oriente
Assiri – gruppo etnico che oggi vive in Iraq, Siria, Turchia e Iran
Assiri – membri della Chiesa assira d'Oriente
Assiri – membri della Chiesa Cattolica di rito assiro-caldeo
Muhannad Assiri – calciatore saudita